Utkiek steht für
Bassumer Utkiek,  künstlicher Berg in Niedersachsen 
Osternburger Utkiek, Grünanlage in Oldenburg
Vegesacker Utkiek, Aussichtsterrasse an der Weser in Bremen-Vegesack